Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 1987 war die erste Austragung der von der International Billiards & Snooker Federation veranstalteten Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand im White Rock Theatre in Hastings im Südosten Englands statt.

Weltmeister wurde der Engländer Jonathan Birch durch einen 4:1-Sieg im Finale gegen seinen Landsmann Stefan Mazrocis.

An der Finalrunde des Turniers nahmen lediglich zwei nicht aus dem Vereinigten Königreich stammende Spieler teil; der Ire Ken Doherty, der das Achtelfinale erreichte sowie der Neuseeländer Roy Young, der in der Runde der letzten 32 ausschied.

Finalrunde

Quellen 

1987
Snookerveranstaltung 1987
Billardturnier in England
Sportveranstaltung in Hastings